Корзун — фамилия.

Известные носители 
 Корзун, Александр Сергеевич (род. 2000) — белорусский футболист.
 Корзун, Андрей Григорьевич (1911—1943) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Корзун, Валентина Павловна (род. 1948) — российский историк, профессор ОмГУ.
 Корзун, Валерий Григорьевич (род. 1953) — российский космонавт.
 Корзун, Василий Иванович (1924—1989) — советский актёр.
 Корзун, Виктор Борисович — мировой рекордсмен по альпинизму, писатель.
 Корзун, Виталий Наумович (род. 1937) — украинский медик.
 Корзун, Галина Николаевна (в девичестве Дмитриева; род. 1954) — советская и российская спортсменка-стрелок, тренер.
 Корзун, Дина Александровна (род. 1971) — российская актриса.
 Корзун, Ефим Карпович (1845—1941) — настройщик музыкальных инструментов, Герой Труда.
 Корзун, Игорь Петрович (в монашестве Стефан; 1944—2022) — архиерей РПЦ, архиепископ Пинский и Лунинецкий.
 Корзун, Леонид Петрович (род. 1948) — советский и российский зоолог позвоночных, орнитолог. 
 Корзун, Михаил Семёнович (род. 1935) — белорусский историк, профессор БГУ.
 Корзун, Никита Иванович (род. 1995) — белорусский футболист.
 Корзун, Павел Петрович (1892—1943) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Корзун, Сергей Львович (род. 1956) — российский журналист и педагог, деятель радио, основатель радиостанции «Эхо Москвы».

См. также 
 Корзунов, Иван Егорович (1915—1966) — советский лётчик и военачальник, Герой Советского Союза; генерал-полковник авиации.